Apollo en Daphne is een beeldengroep van Gian Lorenzo Bernini die hij tussen 1622 en 1625 vervaardigde. Het beeldhouwwerk is 243 cm hoog. Deze barokke sculptuur bevindt zich nu in de Galleria Borghese te Rome, want hij is in 1630 daarnaartoe gebracht vanuit Athene.

Bernini heeft zich geconcentreerd op het moment dat Apollo Daphne belaagde en Daphne in een laurierboom veranderde. De zonnegod Apollo achtervolgde Daphne omdat hij hartstochtelijk verliefd op haar was, maar zij beantwoordde zijn liefde niet.

De houding van Apollo is terug te leiden naar de sculptuur van Apollo van Belvedère. Voor Daphne heeft Bernini zich volgens verschillende wetenschappers gebaseerd op Torquato Tasso. Het verhaal van Apollo en Daphne is te lezen bij Publius Ovidius Naso in diens Metamorphosen.

Externe links
 Foto
 Toelichting met verwijzing naar Ovidius en andere verbeeldingen van Apollo

Beeld van Bernini
Beeld in Rome
Werk gebaseerd op Grieks-Romeinse mythologie
1620-1629